Carmichael může znamenat:

Příjmení 
 Greg Carmichael (* 1953) – britský kytarista
 Ian Carmichael (1920–2010) – britský herec
 Laura Carmichael (* 1986) – britská herečka
 Leonard Carmichael – americký psycholog
 Robert Daniel Carmichael (1879–1967) – americký matematik
 Rob Carmichael – americký výtvarník
 Stokely Carmichael (1941–1998) – černošský aktivista
 John Carmichael, 3. hrabě z Hyndfordu (1701–1767) – britský diplomat

Jiné 
 Carmichael (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Carmichael (kráter) – kráter na Měsíci